Браувер () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Браувер, Ваутер (1882—1961) — нидерландский фехтовальщик, чемпион мира.
 Браувер, Хендрик (1581—1643) — голландский путешественник, мореплаватель.
 Браувер, Ян (род. 1940) — нидерландский футбольный тренер.